

Diritto 
 Patto – accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di comune interesse

Musica 
 Patto – gruppo musicale britannico
 Patto – gruppo musicale tedesco
 Patto – album dei Patto del 1970